Список 1990 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1990 году.

События

Январь 
 25 января — Начало вещания испанского телеканала «MCR-Antena 3».

Март 
 3 марта — Начало вещания испанского частного телеканала «Telecinco».
 14 марта — Начало вещания самарского телеканала «Орион».

Апрель 
 9 апреля — Начало вещания самарского областного телеканала «СКАТ».

Май 
 18 мая — На Первой программе ЦТ СССР вышла в эфир интеллектуальная телеигра «Брэйн-ринг».

Июнь 
 5 июня — Начало вещания московского «Новостного канала».

Июль 
 14 июля — Основана компания «ВГТРК».

Август 
 6 августа — Начало вещания златоустовского телеканала «Канал-ТВ».
 8 августа — Начало вещания иркутской телекомпании «Видеоканал».
 21 августа — Начало вещания архангельской телекомпании «АГТ».

Сентябрь 
 8 сентября — Начало вещания американского детского телеканала «Fox Kids».
 13 сентября — Начало вещания краснодарского телеканала «Каневское телевидение».
 14 сентября — Начало вещания шведского коммерческого телеканала «TV4».
 14 сентября — Начало вещания мелитопольского телеканала «МТВ-плюс».

Октябрь 
 5 октября — Состоялась премьера канала «ВИД представляет», представлявшая собой блок программ одноимённой телекомпании. Выходила по пятницам по первой программе ЦТ. Ведущим был Игорь Кириллов.
 13 октября — Начало вещания харьковской телекомпании «7 канал». — Начало вещания мелитопольского телеканала «МТВ-плюс».
 26 октября — Вышел первый выпуск капитал-шоу «Поле чудес», которая является неофициальным российским аналогом американской передачи «Wheel of Fortune» (Колесо фортуны).
 29 октября — Вышел первый выпуск программы «Намедни»..

Ноябрь 
 7 ноября — Начало вещания шадринского телеканала «ШТВ».
 19 ноября — вышел первый выпуск юмористической программы «Оба-на!».

Декабрь 
 6 декабря — Начало вещания сызранского телеканала «Канон».
 25 декабря — Начало вещания македонского частного телеканала «Радио и телевидение Орбис».

Без точных дат 
 Начало вещания ирландского телеканала «Сетанта Спорт».
 Начало вещания телеканала «Экран-5», вещающего в Южном и Юго-Восточном округах Москвы.
 Участниками коллектива программы «Взгляд» регистрируется негосударственная независимая телекомпания «ВИD» с собственной символикой. Телепрограммы под маркой ВИD начинают регулярно выходить на 1 программе ЦТ СССР с начала октября 1990 года, причем к ВИD'у переходит и производство «Взгляда».

Родились 
 19 января — Андрей Островский, ТВ-знаток (Своя игра) и журналист.
 4 февраля —  Екатерина Березовская — российская журналистка.
 23 февраля — Тимур Кафиатуллин, ТВ-знаток (Своя игра), чемпион 3-го цикла игр новейшей «Золотой дюжины» (2014—15) и финальных игр 2015 года, а также аудитор.

Примечания 

1990 год